Генна́дий Андре́евич Костюко́в — бывший городской голова Краматорска Донецкой области Украины (2006—2014).

Биография 
Родился 14 мая 1947 года в поселке Бостынь Лунинецкого района Брестской области. Гражданин Украины. Образование высшее. С 1969 по 1975 год обучался в Краматорском индустриальном институте по специальности машины и технология обработки металлов давлением.

Трудовую деятельность начал формовщиком фасонно-литейного цеха № 1 Краматорского завода литья и поковок.
Работал инженером, старшим инженером, начальником бюро, заместителем начальника отдела материально-технического обеспечения завода «ЛИП».

С 1977 по 1988 год — заместитель секретаря парткома завода «Энергомашспецсталь»,

с 1995 по 2000 год — председатель правления,

с 2000 по 2006 год — директор ОАО «Энергомашспецсталь».

С 2006 по 2014 год — городской голова города Краматорск.

Женат, имеет сына и дочь.

Награды 
 Орден Данилы Галицкого (23 июня 2009) — весомый личный вклад в развитие конституционных основ украинской государственности, многолетний самоотверженный труд и высокий профессионализм в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина
 Заслуженный работник промышленности Украины.

Интересные факты 
В рейтинге худших мэров Украины, составленном еженедельником «Комментарии» в 2013 году, занял пятое место.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте politrada.com

Выпускники вузов Краматорска
Главы Краматорска